Ла-Кабрера () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мадрид в составе автономного сообщества Мадрид. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьерра-Норте. Занимает площадь 22,40 км². Население — 2490 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 61 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Ayuntamiento de La Cabrera

Города провинции Мадрид
Муниципалитеты Мадрида